Las Islas Les Cayemites (en francés: Les Cayemites y en criollo haitiano: Kayimit) son un grupo de islas ubicadas en el golfo de la Guanaba (francés: golfe de la Gonâve) y que forman parte de la comuna haitiana de Pestel.

Características

Las tres islas que forman el grupo son conocidas por los nombres de Cayemite Grande (Grande Cayemite), Cayemite Chico; (Petite Cayemite) e Islote Palmier (Îlet Palmier) y tienen una superficie total de 45 km². El islote Palmier está al oeste de Caimito Chico, que a su vez está al oeste de la isla más grande, Caimito Grande y las tres están justo enfrente de la comuna de Pestel y pertenecen administrativamente al departamento de Grand'Anse.

Véase también 
 Geografía de Haití
 Geografía de América

Referencias

Enlaces externos 
 Mapa de localización de las islas

Archipiélagos e islas de Haití